Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1965 ()  — 7-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч за 2-е место и место в Кубке Либертадорес

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1965
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1965 году